Chris Tierney (né en 1986), footballeur américain.
Chris Tierney (né en 1994), joueur de hockey sur glace canadien.